, né à Tokyo le  et mort le , est un joueur japonais de shogi  dan et second Meijin du système du mérite et 10e dan honoraire. Il est le disciple de Chotarō Hanada et le mentor de Yukio Miyasaka.

En 1927, il devient le disciple de Chotarō Hanada. En septembre 1928, il participe à la fondation de la Shorekaï comme 2e dan.

Il est promu 4e dan en 1932

En 1947, il défait Yoshio Kimura, invaincu jusque là, dans le match du 6e Meijin

En 1948, il défend son titre contre Yasuharu Oyama mais s'incline contre Kimura lors du 8e Meijin.

Palmarès année par année

Notes et références 

26e Meijin

Joueur professionnel de shōgi
Joueur japonais de shōgi au XXe siècle
Naissance à Tokyo